Goldfinger kan syfta på:

 Goldfinger (roman), en bok av Ian Fleming
 Goldfinger, den tredje Bondfilmen
 Auric Goldfinger, en Bond-skurk
 Goldfinger (sång), titelmelodin ur Bondfilmen med samma namn
 Goldfinger (musikgrupp), ett amerikanskt punkband
 Ernő Goldfinger (1902–1987), en ungersk arkitekt